Аланус () — имя и фамилия.

Имя 
 Аланус (Алан) Лилльский, известный также как Аланус аб-Инзулис (до 1128—1202) — французский богослов и философ.
  (ум. 1185) — французский богослов.
 Святой Аланус — христианский святой, епископ Кемпера.

Фамилия 
 Аланус, Георг (1609—1664) — шведский (финский) богослов и естествоиспытатель.

См. также 
 Алан (западноевропейское имя)

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки